Sezonul 1977-1978 al Diviziei A a fost cea de-a 60-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 40-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 21 august 1977 și s-a terminat pe 15 iunie 1978. Steaua București a devenit campioană pentru a noua oară în istoria sa, egalând-o din nou pe Dinamo București la numărul de titluri acumulate.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Golgheterii 
 1.Dudu Georgescu - Dinamo București - 24
 2.Anghel Iordanescu - Steaua București - 19
 3.Marcel Raducanu - Steaua București - 18
 4.Marin Radu II - FC Argeș Pitești - 15
 5.Ladislau Brosovschi - UT Arad - 13
 6.Petre Buduru - FC Constanța - 13
 7.Florea Dumitrache - Jiul Petroșani - 11
 8.Nicolae Dobrin - Argeș Pitești - 9
 9.Cornel Dinu - Dinamo București - 7
 10.Marcel Coraș - UTA Arad - 6
 11.Ioan Petcu - Corvinul Hunedoara - 5

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1977 în România
1978 în România